Жуматаев:
 Жуматаев, Арген Абдыраимович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Жуматаев, Рамазан Шарипович — аким города Экибастуз (январь 1993 — сентябрь 1995).
 Жуматаев, Шакир Бактыбаевич (1925—2018) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Джуматаев, Таалайбек Оматбекович (род. 1983) — киргизский футболист.